Lipke ist der Familienname folgender Personen:

 Gert-Albert Lipke (* 1947), deutscher Jurist, Präsident des Landesarbeitsgericht Niedersachsen 
 Gustav Lipke (1820–1889), deutscher Rechtsanwalt, Politiker (LV) und MdR
 Jan Lipke (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Jānis Lipke (1900–1987), lettischer Widerstandskämpfer, Gerechter unter den Völkern
 Käthe Lipke (1881–1969), deutsche Malerin und Pädagogin
 Marlon Lipke (* 1984), deutscher Wellenreiter
 Paul Lipke (1870–1955), deutscher Schachmeister und Rechtsanwalt
 Tom Lipke (* 1986), deutscher Basketballspieler 

Lipke ist der Name folgender Orte:

 deutscher Name von Lipka in Polen (ehemals Lipke im Landkreis Grünberg, Schlesien), siehe Gemeinde Kolsko
 deutscher Name von Lipki Wielkie in Polen (ehemals Lipke im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg), in der Gemeinde Santok

Siehe auch:
 Lippke